André Jean François Marie Brochant de Villiers – geologo e mineralogista francese
 Brochant – stazione della metropolitana di Parigi